Вилья-де-Мария () — город и муниципалитет в департаменте Рио-Секо провинции Кордова (Аргентина), административный центр департамента.

История 
В 1798 году губернатор Кордовы Рафаэль де Собремонте основал здесь поселение Рио-Секо.

Во время гражданских войн XIX века здесь в 1821 году был убит .

Современное название городу дал в 1858 году губернатор .

Знаменитые уроженцы 
 Леопольдо Лугонес (1874—1938) — аргентинский поэт, писатель и журналист, представитель латиноамериканского литературного модернизма.

Примечания 

Города провинции Кордова (Аргентина)